Горночаровская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Солгинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, на западе от районного центра города Вельска, на правом берегу реки Вель (притока Ваги). Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревня Завелье.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда (1-го стана) Вологодской губернии под номером 2192 как Горночаровское (Завелье, Щелканово). Насчитывала 21 двор, 86 жителей мужского пола и 87 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Келаревского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Горночаровское(Щелканово) находилось 27 хозяйств, в которых проживало 89 жителей мужского пола и 72 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Солгинское»